Намиг Заид оглы Мамедов (; род. 23 декабря 1957, Кировабад) — азербайджанский . Живёт и работает в Баку, Азербайджан. Заслуженный художник Азербайджана (2018). Лауреат премии «Хумай» (2003).

Биография 
Намиг Заид оглы Мамедов родился в 1957 году в г. Гяндже, Азербайджан.

В 1983 году окончил Азербайджанское государственное художественное училище им. Азимзаде, в 1988 — отделение станковой живописи Литовской государственной академии художеств (Вильнюс).

В 2001—2006 годы и с 2010 — заведующий кафедрой живописи Азербайджанской государственной академии художеств.

Творчество 
Творческую деятельность начал в 1982 году участием на выставке «Неделя творчества молодёжи» двумя работами: «Наш сад» и «Гимнастка». С 1997 года член союза художников Азербайджана.

Произведения находятся в государственных и частных собраниях — в Музее современного искусства (Баку), в Музее искусств имени Р. Мустафаева (Баку), Галерее Тюрксоя (Анкара), Центре исламской культуры (Москва), в Норвегии, Дании, США, Италии, Турции, Германии, Великобритании и др.

Основные выставки и проекты 
Участвует в региональных и международных выставках:
 1990, 1991 — выставки азербайджанских художников, посвящённой «Трагедии 20 января» (работы «Танец войны», «Беженцы» и другие)
 1993 — выставка группы «7-й этаж» (государственная галерея им. С.Бахлулзаде, Баку)
 1997—2001 — международные симпозиумы (Шеки)
 2001 — симпозиум настенной живописи «Баку-Тбилиси-Джейхан»
 2004 — выставка азербайджанских художников (Сенат Франции, Париж)
 2004 — бьеннале Art Caucasus EXPO (Тбилиси)
 2005, 2006, 2007 — выставки азербайджанских художников (Центральный дом художников, Москва)
 2008 — симпозиум «Тюрксой» (Турция)
 2010 — выставка группы «7-й этаж» (Музейный центр, Баку)
персональные выставки
 1996 — в Бакинском центре искусств
 1997, 2004 — в Осло (Норвегия)
 2000 — в галерее им. В.Самедовой (Союз художников Азербайджана)
 2003 — «Албанская оратория» (художественный салон Союза художников Азербайджана, Баку)
 2007, 2010 — в Копенгагене (Дания)
 2008 — в центре современного искусства (Баку)
 2017 — «Формула счастья» (Музей современного искусства, Баку)

Творчеству художника были посвящены телевернисажи (1997, 2002, 2003), снятые азербайджанским государственным телевидением, а также телепередачи (1998, 2004, 2006, 2008 годы).

Награды 
 Премия «Humay» (2003)
 Заслуженный художник Азербайджанской Республики (27 мая 2018)

Ссылки 
 http://namiq.az/index.php?lang=eng
 http://azgallery.org/artgallery/artists/mammadov.namig-61/mammadov.namig/mammadov_nb.html
 http://modernart.aznet.org/nm/index.html

Примечания 

Члены Союза художников Азербайджана
Преподаватели Азербайджанской академии художеств
Выпускники Бакинского художественного училища